Diego González Boneta (Diego Andrés González Boneta) – cantante e attore messicano
Diego González (Diego Hernán González) – calciatore argentino
Diego González (Diego Ignacio González Reyes) – calciatore cileno
Diego González Correa (n. 1984) – cestista uruguaiano
Diego González Montero Justiniano – ex Governatore Reale del Cile
Diego González – velista cileno